Сулевкент — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия

Образует муниципальное образование село Сулевкент со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено к северо-востоку от районного центра города Хасавюрт на границе с Бабаюртовским районом.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Герменчик на северо-востоке — кутан (Кутан-Гауриль Бабаюртовский район) на юге — село Казмааул на северо-западе — село Шагада, на востоке — село Адильотар.

История 
Изначально жители села Сулевкент проживали в селении Старый Сулевкент в Дахадаевском районе Дагестана, которое сами сулевкентцы называют Сулече. В 1944 году в результате сталинских репрессий жители села были переселены в ЧИ АССР в Шурагатский район. В 1956 году после ХХ съезда партии в руководстве и в самой стране произошли коренные изменения. В результате Хрущевской «оттепели» были реабилитированы репрессированные народы, в том числе и чеченцы, которые вернулись в свои села. По этой причине сулевкентцы должны были покинуть дома и вернуться в Дагестан. Таким образом, в 1957 году в результате переселения жителей села Сулевкент (Майртуп) восстановленной ЧИАССР возник новый Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана